Sylvia Bourdon (Colônia, 1949) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica franco-alemã.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França